Алешенка, Алёшенка — топоним в России:
 Алешенка — деревня в Брасовском районе Брянской области.
 Алешенка — село в Навлинском районе Брянской области.
 Алешенка — село в Трубчевском районе Брянской области.

 Алешенка — река, Михайловский район, Рязанская область.

См. также